Международната организация на студентите по геодезия ( – IGSO) е международна, независима и неправителствена организация, управлявана от студенти по геодезия и млади геодезисти.

Цели 
Целите на IGSO са:
 Да събере организации на студенти по геодезия от всички страни;
 Да представя студентите по геодезия в обществото;
 Да свързва асоциираните членове;
 Да установява и засилва кооперация с други органи.

Целите се организират и реализират на Международната среща на студентите по геодезия ( – IGSM) по време на Общото събрание.

Структура 
Членовете на IGSO са асоциации на университетите, представяни от студентите по геодезия се съдържат три институции:
 Общо събрание;
 Международна агенция на студентите по геодезия (Главен секретариат, Ковчежник и Актюер);
 Финансови ревизори.

Срещи и дейности 
Всяка година IGSO организира Международна среща на студентите по геодезия в различна държава. Тези срещи позволяват на студентите да обменят опит и знания по геодезия и да опознаят културата и обичайте на други страни. Първата среща IGSM е проведена в Нидерландия от студенти по геодезия към Техническия университет в Делфт. Самата организация е установена по време на четвъртата среща IGSM в Грац, Австрия.

Минали срещи:

Партньори 
Международната организация на студентите е партньорска организация в Международната Федерация на Геодезистите (FIG)

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Международни студентски организации
Геодезия